Le lac Mathieu peut faire référence au :



Toponymes 
Chemin du lac Lac-Mathieu, chemin de Notre-Dame-de-Lorette, Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean au Québec.
Chemin de Lac-Saint-Mathieu, chemin de Notre-Dame-des-Neiges, MRC Les Basques, Bas-Saint-Laurent, au Québec.

Hydronymes 
Lac à Mathieu, étang à Dixville, Coaticook (municipalité régionale de comté), Estrie, Québec. 
Lac Mathieu, lac dans La Tuque.
Lac Mathieu, lac dans Lac-Walker, MRC Sept-Rivières, Côte-Nord, Québec. 
Lac Mathieu, lac L'Anse-Saint-Jean, MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. 
Lac Mathieu, lac de Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. 
Lac Mathieu, lac de Notre-Dame-de-Lorette, MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. 
Lac Mathieu, lac dans Passes-Dangereuses, MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. 
Lac Mathieu, lac de Rivière-Mistassini.
Lac Mathieu, lac de Saint-Benoît-Labre, MRC de Beauce-Sartigan, Chaudière-Appalaches, Québec. 
Lac Mathieu, lac de Saint-Félix-d'Otis, MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. 
Lac Saint-Mathieu, lac de Saint-Mathieu-de-Rioux, MRC Les Basques, Bas-Saint-Laurent, Québec. 
Lac Saint-Mathieu, Saint-Mathieu-d'Harricana, MRC Abitibi, Abitibi-Témiscamingue, Québec. 
Petit lac Mathieu, lac de Notre-Dame-de-Lorette, MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. 
Petit lac Saint-Mathieu, lac de Saint-Mathieu-de-Rioux, MRC Les Basques, Bas-Saint-Laurent, Québec. 
Premier lac Mathieu, lac de Rivière-Mistassini, MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec.